Copa Toyota puede referirse a:
Independiente 
Copa Toyota Libertadores, un torneo de fútbol sudamericano que cuenta con lo mejores equipos del mundo
Copa Toyota, trofeo entregado al campeón de la Copa Intercontinental desde 1980 en adelante.